Cristo ( für Christus) ist der Name folgender Personen:
 Cristo (Fußballspieler) (Cristo Ramón González Pérez; * 1997), spanischer Fußballspieler 
 Cristo Foufas, britischer Rundfunksprecher
 Cristobal Tapia de Veer (* 1973), chilenisch-kanadischer Filmmusiker

Cristo ( für Christus) ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Cristo (* 1987), tschechischer Sänger, Songwriter, Schauspieler und Jiu-Jitsu-Kämpfer
 Giovanni di Cristo (* 1986), italienischer Judoka
 Julio Sánchez Cristo (* 1959), kolumbianischer Rundfunksprecher
 Pedro de Cristo († 1618), portugiesischer Mönch und Komponist

Cristo ist außerdem der Name von:

 Cristo Nos Valga, Ort in Peru

Siehe auch:
 Christo (Begriffsklärung)
 Kristo
 Gristow